Il marito, film diretto da Nanni Loy, Fernando Palacios e Gianni Puccini (1958)
Il marito, romanzo di Dean R. Koontz (ed. inglese 2006, ed. italiana 2008)